Die Abkürzung ICGA steht für:
 Imperial Continental Gas Association, ein Gasversorgungsunternehmen
 International Computer Games Association, eine Computerspielevereinigung

ICGA